Яансон () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Яансон, Татьяна (род. 1966) — советская и эстонская гребчиха.
 Яансон, Юрий Арноевич (род. 1965) — советский и эстонский гребец.